Instinct (istinto in lingua francese e lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Instinct - Istinto primordiale (Instinct) – film del 1999 diretto da Jon Turteltaub
 Instinct – film del 2019 diretto da Halina Reijn

Musica 
Instinct – gruppo musicale thailandese
Instinct – album di Iggy Pop del 1988
 Instinct – singolo dei Crowded House del 1996, dall'album Recurring Dream
Instinct – album dei Victory del 2003
Instinct – album degli Ektomorf del 2005
Instinct – album degli As Blood Runs Black del 2011
Instinct Records – etichetta discografica statunitense

Televisione 
Instinct – serie televisiva statunitense del 2018